Bewoner van het oude Troje
Trojaan (planetoïde)

Zie ook 
Trojaans paard (doorverwijspagina)
Trojan (doorverwijspagina)
Brutus de Trojaan, de legendarische eerste koning van Brittannië